Раздериха — название рек в России:

 Раздериха (приток Учи) — в Московской области.
 Раздериха (приток Ширинки) — в Ярославской области.